Annika Eklund (1979) – cantante finlandese
Dicky Eklund (1957) – ex pugile statunitense
Ernst Eklund (1882-1971) – attore, commediografo e regista cinematografico svedese
Hans Eklund (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
Johan Eklund (1984) – ex calciatore svedese
Michael Eklund (1962) – attore canadese
Mira Eklund (1981) – attrice, cantante, compositrice, pittrice e sound designer svedese
Nathalie Eklund (1992) – sciatrice alpina svedese 
Pelle Eklund (1963) – ex hockeista su ghiaccio svedese
Per Eklund (1946) – ex pilota di rally svedese